Влади́мир Комаро́в: 
 Комаров, Владимир Андреевич (род. 1976) — российский музыкант, певец, композитор.
 Комаров, Владимир Вадимович (род. 1980) — российский футболист.
 Комаров, Владимир Валентинович (род. 1964) — украинский комик, актёр.
 Комаров, Владимир Григорьевич (род. 1925) — Герой Социалистического Труда.
 
 Комаров, Владимир Иванович (1916—1954) — полковник госбезопасности.
 Комаров, Владимир Иванович (1930—2004) — российский учёный в области экономики, член-корреспондент РАСХН.
 Комаров, Владимир Константинович (род. 1940) — советский и российский композитор.
 Комаров, Владимир Леонтьевич (1869—1945) — советский ботаник и географ, президент АН СССР (1936—1945).
 Комаров, Владимир Михайлович (1927—1967) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 
 Комаров, Владимир Семёнович (1923—2018) — белорусский химик, академик Национальной академии наук Беларуси.
 Комаров, Владимир Сергеевич (1916—1982) — советский оператор неигрового кино, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.